Ламбах:

 Ламбах (коммуна) — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Ламбах (приток Лопер-Баха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, общая длина реки 6,2 км.
 Ламбах (приток Айккумер-Мюленбаха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, общая длина реки 2,6 км.